Seven Up bezeichnet:

 7 Up, koffeinfreie Limonade
 Seven Up (Musik), Album der Band Ash Ra Tempel & Timothy Leary
 Seven Up! (1964), erster Dokumentarfilm der Up Series 
 Seven Up (Spiel), ein in den USA verbreitetes Kinderspiel
 The Seven-Ups, ein Film aus dem Jahr 1973 
 Seven Up (Roman), von Janet Evanovich
 einen ehemaligen Schokoriegel der Pearson's Candy Company
 Dr Pepper/Seven Up: Nachfolgegesellschaft der Dr Pepper Company nach Fusion mit der Seven Up Company